hibridizacija (biologija), križanje roditelja različitih uzgojnih linija, pasmina ili vrsta.
 hibridizacija nukleinskih kiselina, proces spajanja dva komplementarna lanca nukleinskih kiselina
 hibridizacija orbitala, miješanje atomskih orbitala različitih energija kako bi spoj postao stabilniji
 Postupak pri kojem nastaju hibridni automobili
 U teoriji globalizacije, stalno miješanje različitih kultura
 U paleoantropologiji, kontroverzna hipoteza međusobnog parenja neandertalca i kromanjonca, koja donekle objašnjava postanak današnjeg čovjeka

Vidi također 
Hibrid (razdvojba)